Карибский кубок Шелл 1993 был 5-м розыгрышем Карибского кубка, чемпионата по футболу среди государств Карибского региона - одной из зон КОНКАКАФ. Финальный турнир проходил на Ямайке. Турнир также выполнял роль отборочного турнира Золотого кубка КОНКАКАФ 1993.

Отборочный турнир 
 (хозяйка чемпионата) и  (действующий чемпион) получили путёвки в финальный турнир автоматически.

Группа 1 

 получила путёвку в финальный турнир. По неуказанным причинам  заняли место а в финальном турнире.

Группа 2 

 получило путёвку в финальный турнир.

Группа 3 
 автоматически получил путёвку в финальный турнир после того, как  и  отказались от участия, однако по неуказанным причинам  заняли место а в финальном турнире.

Группа 4 

 получил путёвку в финальный турнир.

Группа 5 

 получили путёвку в финальный турнир.

Группа 6 

 получила путёвку в финальный турнир.

Финальный турнир

Группа A

Группа B

Полуфиналы

Матч за 3 место

Финал 

 и  получили путёвки в финальный турнир Золотого кубка КОНКАКАФ 1993.

Ссылки 
 КОНКАКАФ
 RSSSF

1993
1993